Poás (vulkaan), een vulkaan in Costa Rica
Poás (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Alajuela